Ренданг:

  — район в округе Карангасем, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
 Ренданг — блюдо индонезийской и малайской кухни.